Ambachtstraat (Utrecht)
Ambachtstraat (Dieren)
Ambachtstraat (Brummen)
Ambachtstraat (Bergambacht)